Bine Zupan (ur. 4 września 1984) – słoweński skoczek narciarski. Syn Ivo Zupana, również słoweńskiego skoczka.

W międzynarodowych zawodach zadebiutował 26 grudnia 2001 w Pucharze Kontynentalnym w Sankt Moritz, gdzie zajął 43. miejsce. Pierwszy raz na podium Pucharu Kontynentalnego stanął 2 lutego 2003 w Braunlage. W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2004 podczas zawodów w Libercu. Zajął tam 39. oraz 41. miejsce. Znalazł się w drużynie słoweńskiej, która na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich zajęła 6. pozycję. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył w Willingen 9 stycznia 2005, kiedy zajął 30. miejsce.

Jego rekord życiowy to 204 metry, ustanowiony 18 marca 2006 w serii próbnej przed pierwszym konkursem w Planicy.

Od zakończenia sezonu 2005/2006 nie uczestniczy w międzynarodowych zawodach.

Mistrzostwa świata w lotach 
 Drużynowo
 2004  Planica – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 72.
 sezon 2005/2006: 63.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 48.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 40.
 sezon 2003/2004: 20.
 sezon 2004/2005: 52.
 sezon 2005/2006: 13.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Braunlage – 2 lutego 2003 (2. miejsce)
  Planica – 4 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Braunlage – 29 stycznia 2006 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 10 marca 2006 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 20.
 2003: 11.
 2004: 7.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Park City – 26 lipca 2003 (3. miejsce)
  Velenje – 9 lipca 2004 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984